Японская соккер-лига 1975 Дивизион 1 — 11-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига Дивизион 1.

Турнирная таблица

Символическая сборная
Тагути, Мицухиса
Сайто, Кадзуо
Киёкумо, Эйдзюн
Каваками, Нобуо
Отиаи, Хироси
Ёсимура, Даисиро
Мори, Такадзи
Кобаяси, Джордж
Мацунага, Акира
Камамото, Кунисигэ
Фудзигути, Мицунори

См. также
Вторая японская футбольная лига 1975

Ссылки
RSSSF 

Япония
1975
Спорт в Японии в 1975 году